In 2022 werd het 63ste Campeonato Roraimense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Roraima. De competitie werd georganiseerd door de FRF en werd gespeeld van 5 maart tot 3 juni. São Raimundo werd kampioen.

Eerste toernooi
Dit toernooi heette Taça Boa Vista.

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi
Dit toernooi heette Taça Roraima.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Roraimense
Braziliaans competitievoetbal 2022